Changbai steht für:

 den Autonomen Kreis Changbai der Koreaner (长白朝鲜族自治县) der bezirksfreien Stadt Baishan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Changbai;
 dessen Hauptort, die Großgemeinde Changbai (长白镇), siehe Changbai (Großgemeinde);
 die Gemeinde Changbai (长白乡) im Stadtbezirk Dinghai der Stadt Zhoushan in der Provinz Zhejiang, siehe Changbai (Dinghai);
 das Straßenviertel Changbai (长白街道) im Stadtbezirk Heping der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning, siehe Changbai (Heping).